La rue Viala est une voie qui peut désigner :

La rue Viala à Bourg-en-Bresse ;
 La rue Viala à Bourges ;
 La rue Viala à Lille ;
 La rue Viala à Lyon ;
 La rue Viala à Montluçon ;
 La rue Viala à Montpellier ;
 La rue Viala à Niort ;
 La rue Viala à Paris ;
 La rue Viala à Tours.

Homonymie de toponyme